Formgivningsstad är ett begrepp inom Unescos program Unesco Creative Cities Network som lanserades 2004 för att främja samarbete mellan städer som använder sig av kreativitet som viktig faktor för sin stadsutveckling. 

Unesco utnämner formgivningsstäder. Vid årsskiftet 2018/2019 fanns 31 formgivningsstäder i 26 länder.

Utnämnda formgivningsstäder

Källor

Register över formgivningsstäder på Unescos webbplats

Unesco
Formgivning